1-й Садо́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 1-й Садовий провулок — провулок у місті Керч.
 1-й Садовий провулок — провулок у місті Київ.
 1-й Садовий провулок — провулок у місті Одеса.
 1-й Садовий провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки